Veronidia är ett släkte av svampar. Veronidia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Veronidia